Натуральне число 246
 246 рік до нашої ери
 246 рік нашої ери